ABG puede hacer referencia a:

 Abakan-Avia, código OACI ABG;
 Abengoa, código bursátil ABG;
 aeropuerto de Abingdon, código IATA ABG;
 Association Bernard-Gregory;
 idioma abaga, código ISO 639-3 ABG.

Siglas